Horvátország
Velika Gora falu Pregrada községben, Krapina-Zagorje megyében
Velika Gora falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében